Akafist, akafistnik (od ros. akafist, z gr. akathistos) – używana w Kościołach Wschodu, zwłaszcza w Cerkwi prawosławnej, księga liturgiczna stanowiąca zbiór akatystów.

Liturgia prawosławna